

Patronyme 

 Charlotta Frölich (1698-1770), écrivaine, historienne, agronome et poète suédoise.
 David Frölich (1595-1678), naturaliste et géographe hongrois.
 Kurt Frölich (1893-1941), résistant allemand au nazisme.
 Lorenz Frølich (1820-1908),  peintre, illustrateur et aquafortiste danois.
 Paul Frölich (1884-1953), historien, essayiste et militant communiste allemand.
 Wilhelm Frölich (1492?-1562), militaire suisse, colonel général des Gardes suisses.

Voir aussi